Clowney ist der Familienname folgender Personen:

 David Cortez Clowney (* 1938), US-amerikanischer Musiker, bekannt als Dave Cortez
 David Clowney (Footballspieler) (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Jadeveon Clowney (* 1993), US-amerikanischer Footballspieler
 William K. Clowney (1797–1851), US-amerikanischer Politiker